Elezioni in Finlandia – 10 ottobre 1996
Elezioni in Austria – 13 ottobre 1996